Benabid est un patronyme porté par :

 Abdelmalek Benabid (1952-2016), Botaniste marocain
 Aimen Benabid (1994-), nageur algérien
 Alim Louis Benabid (1942-), neurochirurgien français
 Mohamed Benabid (1968-), personnalité marocaine des médias, chercheur en Sciences de l'information & et de la communication, chercheur en Sciences de gestion
 Naoufel Benabid (1987-), nageur algérien
 Raouf Benabid (1985-), nageur algérien
 Yacine Benabid (1958- ), linguiste et poète algérien